Bijela je ime več naselij:

 Bijela, Brčko (Bosna in Hercegovina)
 Bijela, Konjic (Bosna in Hercegovina)
 Bijela, Sirač (Hrvaška)
 Bijela, Herceg Novi (Črna gora)
in vodotokov:

 Rijeka Bijela (Hrvaška)